Irix steht für:
 Irix-Objektive, Kamera-Objektive für hochauflösende Digitalspiegelreflexkameras

IRIX steht für:
 IRIX, Unix-Betriebssystem des Unternehmens Silicon Graphics